Шкурдюк:
 Шкурдюк, Артём Юрьевич (род. 1998) — белорусский футболист.
 Шкурдюк, Виктор Николаевич (род. 1958) — советский хоккеист.